A 2010. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 15-én és 16-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a német Tatjana Hüfner nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó a 2010. évi téli olimpiai játékokon